Элс де Грун (; ) — нидерландская детская писательница, депутат Европарламента в  2004—2009 годах.

Биография 
Элс де Грун родилась в Гааге. Сперва она работала учителем французского языка, а потом начала профессионально заниматься литературой. Первоначально она писала книги для подростков и для детей, с 1999 года начала публиковать также романы, рассчитанные на взрослую аудиторию, а в 2018 и 2020 годах опубликовала два сборника стихов.

Русскоязычному читателю творчество де Грун, в основном, знакомо по двум книгам. Первую из них, «Год хорошего ребёнка», она написала в соавторстве с Эдуардом Успенским. Эта книга разошлась на русском языке суммарным тиражом более миллиона экземпляров. Эдуард Успенский получил за неё премию имени Аркадия Гайдара.

Вторая книга, «Банда тётушки Барбары», в увлекательной форме повествует о группе («банде») эко-активистов со старушкой Барбарой во главе.

Другие книги Элс де Грун по состоянию на 2022 год на русский язык не переводились.

С 2004 по 2009 год Элс де Грун была депутатом Европарламента, где входила в состав фракции «Зелёные — Европейский свободный альянс». Она не выставляла свою кандидатуру на следующих выборах, и с тех пор не занимается политикой, сосредоточившись на литературе.

Элс де Грeн замужем, имеет сына и дочь.

Библиография (на русском языке) 
 Банда тетушки Барбары : [Повесть : Для сред. возраста] / Элс де Грун; Пер. с нидерл. [В. Ошиса; Предисл. В. Ломейко; Худож. Е. Соколов]. - М. : Дет. лит., 1991. - 286 с., ил.; ISBN 5-08-000788-8 
 Год хорошего ребенка : комическая повесть / Элес де Грун, Эдуард Успенский ; рис. Е. Двоскиной. - [Москва] : АСТ : Астрель, [2008]. - 194 с. : цв. ил.; 21. - (Планета детства).; ISBN 978-5-17-048755-4 (и др. издания)

Примечания 

Писательницы Нидерландов
Депутаты Европарламента (2004—2009)
Детские писатели Нидерландов
Эдуард Успенский